Sebastián Arrieta puede referirse a:
 Sebastián Arrieta, futbolista argentino.
 Sebastián Arrieta (político), integrante de la Junta Tuitiva.